Hirschel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hirschel (1815–1874), deutscher Mediziner und Politiker
 Ephraim Joseph Hirschel (1758–1820), deutsch-jüdischer Mystiker, Kabbalist und Freimaurer, siehe Ephraim Joseph Hirschfeld
 Hermann Hirschel (1848–1900), deutscher Schriftsteller und Bühnenautor
 Joseph Hirschel (1817–1885), deutscher katholischer Theologe
 Moses Hirschel (1754–1818), deutscher Aufklärer, Schriftsteller und Schach-Autor
 Otto Hirschel (1862–1919), deutscher Architekt, Reichstagsabgeordneter